X Meynier, présente un odomètre à l'Académie des sciences en 1724, voir la page Odomètre d'Outhier ;
 Jean-Baptiste Meynier (1749-1813), général de division français ;
 Étienne Meynier, dit Saint-Fal (1752-1835), acteur français ;
 Charles Meynier (1763-1832), peintre français ;
 François Meynier (1822-1905), militaire français ;
 Jules-Joseph Meynier (1826-1903), peintre français ;
 Octave Meynier (1874-1961), fils de François, général français ;
 André Meynier (1901-1983), petit-fils de François, géographe français ;
 Yvonne Meynier (1908-1995), épouse d'André, romancière française ;
 Max Meynier (1938-2006), animateur français de radio et télévision ;
 Geronimo Meynier (1941-2021), acteur italien ;
 Gilbert Meynier (1942-2017), historien français.

Notes et références